Who Done It? – cortometraggio statunitense del 1917 diretto da William Beaudine
Who Done It? – cortometraggio statunitense del 1949 diretto da Edward Bernds
Gianni e Pinotto detectives (Who Done It?) – film statunitense del 1942 
Occhio di lince (Who Done It?) – film britannico del 1956